Biencourt ist der Name folgender Gemeinden:

in Kanada:
 Biencourt (Québec)

in Frankreich:
 Biencourt (Somme)
 Biencourt-sur-Orge